Agnès Abécassis (née en 1972), romancière française ;
 Armand Abécassis (né en 1933), professeur de philosophie et écrivain français ;
 Éliette Abécassis (née en 1969), femme de lettres française, fille d'Armand Abécassis ;
 Eryck Abecassis (né en 1956), compositeur français ;
 George Abecassis (1913-1991), pilote automobile anglais ;
  ;
 Yaël Abecassis (née en 1967), actrice israélienne, nièce d'Armand Abécassis et cousine d'Éliette Abécassis.

Patronyme séfarade